Wysokie, dawniej Wysokie Litewskie – miasto na Białorusi w obwodzie brzeskim przy granicy z Polską
 Wysokie Litewskie – dawna gmina
 Wysokie Litewskie – stacja kolejowa